Abydos (někdy správněji Abýdos) je z řečtiny pocházející místní jméno, které může označovat:

 Abydos (starověký Egypt) – staroegyptské město, kultovní centrum boha Usira
 Abydos (starověké Řecko) – starořecký přístav v Dardanelách
 Abydos (Hvězdná brána) – fiktivní planeta z filmu Hvězdná brána a televizního seriálu Hvězdná brána